Odontologiska Föreningen, kan syfta på:

 Odontologiska Föreningen (Göteborg) – en tidigare studentkår vid Göteborgs universitet –1983
 Odontologiska Föreningen (Umeå) – en studentkår vid Umeå universitet 1956–
 Odontologiska Föreningen (Stockholm) – en studentkår vid Karolinska institutet
 Odontologiska Föreningen (Malmö) – en studentförening vid Malmö högskola, ombildad till studentkår 1972